Суо́к — фамилия:

 Сёстры:
 Суок, Лидия Густавовна (1895—1969) — жена поэта Эдуарда Багрицкого.
 Суок, Ольга Густавовна (1899—1978) — жена писателя Юрия Олеши.
 Суок, Серафима Густавовна (1902—1982) — жена поэта Владимира Нарбута.

 Суок — героиня повести-сказки Ю. Олеши «Три толстяка».